Snow Dome (Canada) – montagna del Canada
 Snow Dome (Pakistan) – montagna del Pakistan